Клі́макс ( ‘драбина’)
 Клімакс у фізіології — у жінок обумовлена віком втрата репродуктивних функцій, характеризується нерегулярністю або повним припиненням менструацій;
 Клімакс у літературі — стилістична фігура, різновид градації, протилежна за значенням антиклімаксу;
 Клімакс в екології — кінцева стадія сукцесії угруповань організмів.

Див. також 
 Клімат
 Поліклімакс
 Кульмінація